US Open-mesterskabet i damesingle 2016 var den 130. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2016 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 28. august - 10. september 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 23. - 26. august 2016.

Mesterskabet blev vundet af Angelique Kerber, som dermed vandt sin anden grand slam-titel i karrieren, efter at hun tidligere på året havde sikret sig sin første store titel ved Australian Open. Det betød samtidig, at hun overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste fra Serena Williams, der blev slået ud i semifinalen, og hvis periode på WTA's verdensranglistes førsteplads havde varet 186 uger. Dermed tangerede amerikaneren Steffi Grafs rekord for flest uger i træk på ranglistens førsteplads.

I finalen vandt Kerber med 6-3, 4-6, 6-4 over Karolína Plíšková, som ikke tidligere var nået længere end tredje runde i en grand slam-turnering, og som undervejs til finalen vandt over både Venus og Serena Williams.

Venus Williams deltog i hovedturneringen i et grand slam-mesterskab i damesingle for 72. gang i karrieren, hvilket er ny rekord. Hun delte tidligere rekorden på 71 deltagelser med Amy Frazier. Jelena Janković spillede sin 52. grand slam-turnering i træk, hvilket er rekord blandt de fortsat aktive spillere.

Flavia Pennetta var forsvarende mester men forsvarede ikke sin titel, eftersom hun havde indstillet sin karriere efter 2015-sæsonen.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 19.131.232 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2016, afhængig af deres placering i US Open Series og hvor langt, de nåede i US Open. Der var en bonuspulje på maks. $ 1.312.500 til udbetaling.
 Vinderen af US Open Series 2016, Agnieszka Radwańska, blev slået ud i fjerde runde, og opnåede dermed en bonus på $ 70.000.
 Toeren i US Open Series 2016, Johanna Konta, blev ligeledes slået ud i fjerde runde, og opnåede dermed en bonus på $ 35.000.
 Treeren i US Open Series 2016, Simona Halep, blev slået ud i kvartfinalen, og opnåede dermed en bonus på $ 31.250.

Der blev altså i alt udbetalt $ 136.250 i bonuspræmier.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 103 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 18. juli 2016 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser (market med LL), der havde erstattet en direkte kvalificeret spiller, der meldte afbud efter kvalifikationsturneringen var startet.

De 32 højst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 22. august 2016 (en uge før turneringens start) blev seedet.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Kristína Kučová
  Duan Yingying
  Montserrat González
  Nadia Podoroska
  Elise Mertens
  Mandy Minella
  Catherine Bellis
  Wang Yafan
  Taylor Townsend
  Jessica Pegula
  Ana Bogdan
  Barbara Haas
  Richèl Hogenkamp
  Antonia Lottner
  Laura Robson
  Aleksandra Krunić

Derudover betød et afbud fra en af spillerne i hovedturneringen, at følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen som lucky losers:
  Alison Van Uytvanck

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2016
 US Open-mesterskabet i herredouble 2016
 US Open-mesterskabet i damedouble 2016
 US Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2016
2016
WTA Tour 2016